zwis (ornament)
 krawat (miał nazwę handlową "zwis" w latach 70. XX w.)
 Vis-à-vis – bar w Krakowie, nazywany potocznie zwisem
 zwis – przechył samolotu
 zwis – ćwiczenie gimnastyczne

Zobacz też 
 żyrandol